Fulton Street – strada di New York, nel borough di Manhattan
 Fulton Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IND Crosstown
 Fulton Street – stazione della metropolitana di New York, situata all'incrocio tra le linee IND Eighth Avenue, IRT Broadway-Seventh Avenue, IRT Lexington Avenue e BMT Nassau Street